Come away with me is een album van Norah Jones. Deze jazz-zangeres bracht het album in 2002 uit onder het label Blue Note.

Op 10 juni 2003 is het album ook uitgekomen op super audio cd.

Tracks 
 "Don't know why"
 "Seven years"
 "Cold cold heart"
 "Feelin' the same way"
 "Come away with me"
 "Shoot the moon"
 "Turn me on"
 "Lonestar"
 "I've got to see you again"
 "Painter song"
 "One flight down"
 "Nightingale"
 "The long day is over"
 "The nearness of you"

Muziekalbum van Norah Jones
Muziekalbum uit 2002
Muziekalbum uitgegeven door Blue Note Records
Muziekalbum verschenen op sacd